
{{Фильм
 |РусНаз           = 
 |ОригНаз          = The Human Sexipede
 |Изображение      = Humansexipedecensoredcover.jpg
 |Жанр             = порнофильмужасы
 |Режиссёр         = Ли Рой Майерс
 |Продюсер         = Том Байрон
 |Сценарист        = Ли Рой Майерс
 |В главных ролях  = Санни ЛейнКени СтайлзДаника ДилланТом БайронЭмбер Рэйн
 |Оператор         = Ли Рой Майерс
 |Композитор       = 
 |Компания         = Tom Byron Pictures
 |Бюджет           = 
 |Сборы            = 
 |Сайт             = 
}}The Human Sexipede (полное название The Human Sexipede (First Sequence: A Porn Parody) — американский порнографический фильм ужасов режиссёра Ли Роя Майерса, выпущенный в 2010 году студией Tom Byron Pictures. Является пародией на фильм 2010 года «Человеческая многоножка».

 Сюжет 
В пародии на «Человеческую многоножку» доктор Хейтер похищает двух молодых американских девушек, Линдси и Дженни, и азиата Кацуро, которые не могут достичь сексуального удовлетворения в своей обычной повседневной жизни. Он предлагает им идею — соединить их рты с гениталиями, формируя «человеческую многоножку», чтобы они могли непрерывно удовлетворять друг друга с помощью орального секса и таким образом достигнуть сексуального удовлетворения.

 Трейлер 
Трейлер The Human Sexipede получил освещение не только в СМИ для взрослых, но и в . Интернет-сайт Best Week Ever описал трейлер как «достаточно весёлый и хорошо снятый».

 Критика Adult DVD Talk назвал фильм «довольно приличной пародией» и дал оценку 3,5 из 5 баллов. Финский интернет-портал Elitisti'' назвал фильм «мейнстримной порнографией», раскритиковал сценарий и подбор актёров; оценка фильма — 2 из 5 баллов.

См. также 
 Влажные мечты на улице Вязов — порно-пародия  и Байрона 2011 года.

Примечания 

Порнографические фильмы США
Фильмы США 2010 года
Порнографические фильмы 2010-х годов
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях